RHE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Champagne, Reims, Francia
 RHE – acronimo scientifico stante per Reversible Hydrogen Electrod